

События 
 Консулы Гай Валерий Потит (патриций) и Марк Клавдий Марцелл (плебей). (Т.Ливий: в летописях вместо Валерия Флакк и Потит). Курульный эдил Квинт Фабий Максим. Диктатор (№ 44) для вбития гвоздя Гней Квинкций Капитолин (по Т.Ливию Гай Квинктилий), начальник конницы Луций Валерий.
 Процесс над матронами-отравительницами (Рим).
 Царь Эпира Александр направился в Италию по приглашению жителей Тарента, просивших помощи против бруттиев. Воевал с апулийцами, затем заключил союз с их царём. Потом затеял войну с бруттиями и луканами. В Лукании Александр захватил тарентинское поселение Гераклею, луканскую Потенцию, Сипонт апулийцев, Кенсенцию бруттиев, другие города мессапийцев и луканцев. Армия Александра заняла три отстоящих друг от друга холма. Все поля были залиты водой, и луканцы разбили отряды поодиночке. Александр убил вождя луканцев, но был убит.
 331—313 — Царь Эпира Эакид.
 331/330 — Афинский архонт-эпоним Аристофан.
 Восстание во Фракии. Антипатр двинулся во Фракию. Царь Спарты Агис привлекает в борьбу против Македонии другие государства Пелопоннеса и Эллады. Антипатр кое-как заканчивает войну во Фракии и идёт в Пелопоннес. Победа Антипатра над союзниками при Мегалополе. Гибель Агиса.
 331—305 — Царь Спарты из рода Эврипонтидов Эвдамид I.
 Зима — Александр в храме Аммона. Все острова и Кирена признают власть Александра. Персидский военачальник Фарнабаз схвачен на Хиосе с остатками своего флота. Весна — Македоняне выходят из Египта по пути через Иудею и Финикию. Наместником Сирии назначен македонец Асклепиодор. Июль — Сатрап Мазей отступает, и Александр переправляется через Евфрат. Переправа через Тигр.
 1 октября — решающая победа войска Александра (40000 пехоты и 7000 кавалерии) над армией Дария (250000) при Гавгамелах. Дарий бежит в Мидию, а затем в местности к югу от Каспийского моря. Александр занимает Арбелы, где захватывает казну Дария. Осень — Александр занимает Вавилон, который ему сдал сатрап Мазей. Мазей остаётся сатрапом Вавилона. Занятие Суз. Подчинение горных уксиев. Горные проходы между Сузианой и Персеидой занимает сатрап Персеиды Ариобарзан. Александр заходит ему в тыл и разбивает.
 Зопирион, наместник Александра Македонского во Фракии, вторгся в западные владения скифов, осадил Ольвию, но скифы уничтожили его войско.

См. также

Примечания